Los disfraces de Dougie o Dougie se disfraza (Dougie in disguise en la versión original), es una serie animada destinada a un público pre-escolar creada por Josep Viciana y producida en el año 2005 por la compañía española Neptuno films.

Sinopsis 
La serie consiste en las aventuras de Dougie, un niño de 6 años de edad que tiene un libro de calcomanías, en la cual se introduce al libro junto a su perro mascota para buscar aventuras o ayudar a un personaje en problemas utilizando disfraces. Después de haber ayudado al personaje en problemas, Dougie regresa a su casa y le relata la historia que vivió a sus padres.

Personajes 
 Dougie  -Es un niño de seis años de edad, tiene un libro de calcomanías en el cual se introduce a buscar aventuras o ayudar a un amigo en problemas.

 Tim - El perro mascota de Dougie, su piel es de color naranja, es de baja estatura y tiene orejas pequeñas, suele acompañar a Dougie en sus aventuras.

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de Neptuno Films

Series de televisión animadas
Series de televisión infantiles
Programas de televisión educativos
Series dobladas al español en Venezuela
Series de televisión de Nickelodeon